Il singolare del torneo di tennis Ridgewood Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Alycia Moulton che ha battuto in finale 6–4, 6–2 Catrin Jexell.

Teste di serie

  Rosalyn Fairbank (primo turno)
  Marcella Mesker (semifinali)
  Alycia Moulton (campionessa)
  Kate Latham (primo turno)

 Barbara Hallquist (primo turno) 
 Vicki Nelson (secondo turno) 
 Patrícia Medrado (secondo turno) 
 Terry Phelps (secondo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Ridgewood Open 1983